Кропивницкое — топоним, название населённых пунктов:

Украина 
 Кропивницкое — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.
 Кропивницкое — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.